Потпеће може бити:

 Потпеће (Ужице), насеље града Ужица, Србија
 Потпеће (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Црна Гора
 Потпеће (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, Босна и Херцеговина